Hernán Menosse Acosta (San Carlos, 28 de abril de 1987) é um futebolista uruguaio que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Peñarol.

Carreira 
Em 2 de julho de 2013, Menosse assinou um contrato de empréstimo de um ano com o Recreativo de Huelva, da Espanha.

Ligações externas 
 

 

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas do Granada Club de Fútbol
Naturais de San Carlos (Uruguai)